Turniej rugby 7 na World Games 2009 odbył się w dniach 24–25 lipca 2009 roku na mieszczącym 40 000 widzów World Games Stadium. Była to trzecia edycja zawodów w tej dyscyplinie na World Games.

W czerwcu 2009 roku Międzynarodowa Rada Rugby wybrała osiem rywalizujących zespołów, 14 lipca opublikowała podział na grupy oraz rozkład gier, zaś 20 lipca udostępniła składy drużyn.

Zespół Hongkongu został zaproszony do wzięcia udziału w zawodach po tym, jak z występu zrezygnowała reprezentacja Chin.

Tytuł zdobyty przed czterema latami obroniła reprezentacja Fiji.

Uczestnicy

Szczegółowe wyniki 
Godziny rozpoczęcia meczów podane według czasu lokalnego.

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2009
Rugby 7 na World Games
2009 w rugby union
Rugby union na Tajwanie